Plaats in Indonesië
 Pohijo (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pohijo (Sampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java